Een verkeersweg:
 N353 (België)
 N353 (Frankrijk)
 N353 (Nederland), zie Provinciale weg 353
 N353 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing